Kluth ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kluth (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Claude Kluth (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Gesa Kluth (* 1970), deutsche Wolfsforscherin
 Heinz Kluth (1921–1977), deutscher Soziologe
 Holger Zebu Kluth (* 1962), deutscher Dramaturg und Kulturmanager
 Käthe Kluth (1899–1985), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin
 Karl Kluth (1898–1972), deutscher Maler
 Manfred Kluth (1936–2010), deutscher Ruderer
 Marco Kluth (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Mechthild Kluth (* 1965), deutsche Leichtathletin
 Michael Kluth (* 1939), deutscher Filmautor und Produzent
 Reinhard Kluth (1950–2020), deutscher Kirchenmusiker
 Robert Kluth (1853–1921), deutschamerikanischer Maler
 Rolf Kluth (1914–1993), deutscher Bibliothekar

 Vera Kluth (1925–2017), deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Werner Kluth (1924–2015), deutscher Kommunalpolitiker
 Winfried Kluth (* 1959), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Glut, Kluthe